Als Palais Festetics werden folgende Palais bezeichnet:

 das Palais Festetics (Wien) im 9. Wiener Gemeindebezirk
 das Palais Festetics (Budapest) am Pollack Mihály Platz 
 das Schloss Festetics in Keszthely, Ungarn